Skridsko kan syfta på:

 Skridsko – en av två skridskor
 Skridskoåkning – ett sätt att förflytta sig med hjälp av på fötterna fastsatta redskap
 Skridskosport – en sammanfattande beteckning för olika sporter som inbegriper skridskoåkning
 Skridskobana –  ett fruset vattenparti avsett för skridskoåkning, se Isrink
 Skridskobana (hastighetsåkning) – en isbelagd rundsträcka som har oval form
 i uttrycket "grabbarna måste börja åka skridsko", se ishockey